A temporada Tunisina da Liga Profissional 1 de 2018-19 foi a 93ª temporada da primeira divisão  na Tunísia . 
O campeão da temporada anterior é o  Espérance de Tunis. A competição começou no dia 18 de agosto.

Regulamento 
Os 14 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão.

Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF.

Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à Ligue Professionelle 2. O 12º colocado, por sua vez, disputará play-off contra o 3º colocado da Ligue Professionelle 2 para saber quem jogará à elite na temporada seguinte.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Participantes

Promovidos e rebaixados

Informações das equipes

Tabela

[a] Bizertin foi tirado  3 pontos.
[b] Stade Gabèsien foi tirado  3 pontos.

Campeão

Referências
 FTF 

Competições de futebol da Tunísia